El Moto E6 Plus es un teléfono inteligente, fue fabricado por Motorola Mobility, subsidiaria de Lenovo. Fue lanzado en septiembre de 2019. Dispone de un sistema operativo Android 9.0 Pie.

Especificaciones

Hardware 
El Moto E6 Plus funciona con un Soc Mediatek MT6762 Helio P22 que incluye dos CPU ARM Cortex-A53 4x 2GHz y ARM Cortex-A53 4x 1.5GHz de con una pantalla de 6.1 pulgadas, tiene un procesador Octa-core a     2 GHz y 1.5 GHz con un GPU PowerVR GE8320 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno expandible hasta 512 GB con una tarjeta microSD.

Tiene una pantalla LCD IPS de 6.1 pulgadas con la resolución de 720 x 1560 pixeles. Tiene dos cámaras traseras de 13 MP + 2 MP con una apertura de f/2.0 y cuenta con autofoco y flash Led. La cámara frontal de 8 MP con una apertura de f/2.0 y cuenta con flash Led.

Software 
El Moto E6 Plus se envía con Android 9.0 Pie y la interfaz de usuario Experiense de Motorola.

Referencias